WD United é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 2006–07.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman